De UEFA Super Cup 2003 was de 29e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld wordt in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 29 augustus 2003 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2002/03; AC Milan en de winnaar van de UEFA Cup 2002/03; FC Porto. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II, te Monaco. AC Milan won voor de vierde keer de titel. Andrij Sjevtsjenko werd Man of the Match.

Wedstrijddetails

Zie ook
AC Milan in het seizoen 2003/04

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2002/03
AC Milan
FC Porto
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco